Štěpánek ou Stepanek est un patronyme, notamment porté par :

Patronyme 
 Brian Patrick Stéphane Jr. (1971), acteur américain
 , (1952-1995), actrice autrichienne
 Emil Stepanek (1895-1945), décorateur autrichien
 , architecte tchèque
 Karel Stepanek (1899-1980), acteur tchécoslovaque
 Lilly Stepanek (1912-2004), actrice autrichienne
 Martin Štěpánek (1977), apnéiste tchèque
 Martin Štěpánek (1947-2010), acteur tchèque
  (1990-2004), poète américain
 Radek Štěpánek (1978-), joueur de tennis tchèque.
 Zdeněk Štěpánek (1896-1968), acteur tchécoslovaque

Personnages de fiction 
 Sue Ann Stepanek et Madame Stepanek dans le film Les Pervertis de Noel Black